

Persone 
 Pretty Boy Floyd – rapinatore di banche e gangster statunitense.

Cinema 
 Pretty Boy Floyd (Sparate a vista) – film del 1960 diretto da Herbert J. Leder

Musica 
 Pretty Boy Floyd – gruppo musicale statunitense
 Pretty Boy Floyd – gruppo musicale canadese